ZYJ steht für:
 standardisiertes Rufzeichen für AM-Rundfunkstationen in Südamerika (ergänzt durch eine Nummer)

zyj steht für:
 Youjiang Zhuang (ISO-639-3-Code), Dialekt der Sprachgruppe Zhuang (Sprache) der Ethnie Zhuang in der Volksrepublik China

Abkürzung